«Shimmy Shimmy Ya» второй сингл Ol' Dirty Bastard из его дебютного альбома Return to the 36 Chambers: The Dirty Version. Видео было снято в стиле 70-х годов, когда были модными причёски «афро» и туфли на платформе. ODB ссылается на «небольшой танец с девушками».

Studio Ton remix был сделан совместно с MC Eiht & E-40, был выпущен как песня на рекламном сингле. Видео ремикса было снято со спецэффектами с участием огня. Песня заняла 59-е место на VH1 в рейтинге «100 лучших песен в жанре хип-хоп».

Список композиций

EP версия 
 Shimmy Shimmy Ya (Extended Version) — 3:48
 Shimmy Shimmy Ya (LP Version) — 2:41
 Baby C’mon (LP Version) — 3:38
 Shimmy Shimmy Ya (Extended Instrumental) — 3:38
 Baby C’mon (LP Instrumental) — 3:40
 Shimmy Shimmy Ya (Extended Acapella) — 3:27

Remix Single 
 Shimmy Shimmy Ya (Studio Ton Remix) — 4:10

Семплы 
 «Hip-Hug-Her» (Booker T. & the MG's)
 «I Like It» (Emotions)
 «Knocks Me Off My Feet» (Стиви Уандер)
 «Have Your Ass Home By — 11:00» (Ричард Прайор)

Позиции в чартах 
 U.S Billboard R&B/hip-hop songs — 47-е место
 U.S Billboard Hot 100 — 62-е место

Синглы Elektra Records